Cape Fear (pel·lícula de 1962)
 Cape Fear (pel·lícula de 1991) - (El cap de la por)
 Riu Cape Fear
 Cap Fear
 Indis de Cape Fear